Węgielnia bezeichnet Dörfer in Polen:
 Węgielnia (Miedzichowo), Dorf der Gmina Miedzichowo, Woiwodschaft Großpolen
 Węgielnia (Szypliszki), Dorf der Gmina Szypliszki, Woiwodschaft Podlachien